Mužská dvouhra Sydney International 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do singlové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Daniil Medveděv, který z turnaje odstoupil.

Vítězem se stal pátý nasazený Australan Alex de Minaur, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou osmičku Andrease Seppiho po zvládnutých koncovkách obou setů 7–5 a 7–6. V probíhající sezóně si tak ve svém rodišti připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo první singlový titul na okruhu ATP Tour. 19letý de Minaur v Sydney triumfoval jako nejmladší šampion od roku 2001, kdy akci ovládl také devatenáctiletý Lleyton Hewitt.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sydney International 2019